Кастрион — греческий топоним. Может означать:

  — село в сообществе .
  — село в общине Парга.